Thiago Magalhães Pereira, mais conhecido como Thiago Pereira (Sapucaia do Sul, 22 de janeiro de 1984), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente defendo o Ac. Viseu de Portugal emprestado pelo Penafiel.

Carreira
Thiago desde novo jogava na base do Internacional sendo promovido para o time profissional em 2000, no ano de 2005 até 2006 ficou emprestado ao Bahia, onde ganhou o premio de melhor zagueiro do Campeonato Baiano  de 2006. Passou por clubes de médio porte do Brasil. No Santa Cruz teve poucas atuações e foi vendido para o Penafiel de Portugal mas não ficou por uma temporada completa e voltou ao Brasil para defender o .

Títulos
 Internacional
 2003,2004,2005

Santa Cruz
 2011

Prêmios individuais 
Bahia
 Melhor Zagueiro do Campeonato Baiano: 2006

Ligações externas
 Site Oficial do Penafiel
 Sport 21
 Soccerway
 Sambafoot

Futebolistas do Santa Cruz Futebol Clube
Naturais de Sapucaia do Sul